Basori steht für:

 eine Ortschaft im Distrikt Kombo East in Gambia, siehe Bassori (Gambia)
 ein Dorf in der Gemeinde Bouné in Niger, siehe Bassori (Niger)